een boek van Anne de Vries, zie: Reis door de nacht (De Vries)
een boek van Raymond Feist, zie: Reis door de Nacht (Feist)